Це́нзор (от , от censere — оценивать):

 Цензор — должностное лицо в Древнем Риме.
 Цензор — галло-римский государственный деятель середины III века.
 Цензор — чиновник в государственном или церковном учреждении, осуществляющий цензуру.
 «Цензор» — украинская рок-группа, играющая в стиле progressive power metal.
 «Цензор» —  российский малобюджетный фантастический фильм, снятый на народные пожертвования.

Фамилия 
 Цензор, Дмитрий Михайлович (1877—1947) — русский поэт Серебряного века.
 Цензор, Эдуард — российский кино- и театральный актёр.

См. также 
 Цензор.нет —  украинский новостной интернет-портал.